Òpera Nacional de Letònia (del seu nom en letó Latvijas Nacionālā Opera), teatre d'òpera de Riga (Letònia)
 Membre de l'Orde de l'Estrella Polar (del seu nom en suec Ledamot av Nordstjärneorden), dignitat atorgada als membres de l'Orde de l'Estrella Polar de Suècia